Die Hessenliga 1977/78 war die 28. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der FC Hanau 93, der dadurch in die 2. Bundesliga aufstieg. Absteigen mussten SV Wiesbaden, TSV Klein-Linden und VfB Schrecksbach.

Weblinks 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1977/78 bei asc-neuenheim.de

1978
Fußballsaison 1977/78